Quaqtaq, un village nordique au Québec (Canada) ;
Quaqtaq, une terre réservée inuit au Québec (Canada).